Короле́вич — українське прізвище.

Персоналії 
 Нінель Королевич (1926—2013) — український бібліограф.
 Олександр Королевич (1900—1958) — справжнє ім'я і прізвище Леся Гомона, українського письменника доби Розстріляного відродження.
 Королевич Олександр Костянтинович — лейтенант ЗСУ; учасник російсько-української війни.

Українські прізвища